Dolly Varden – cortometraggio del 1906 diretto da Alf Collins
Dolly Varden – cortometraggio del 1913 diretto da Richard Ridgely